

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile dell', ha esordito in prima squadra (e contestualmente anche nella prima divisione vietnamita) il 15 febbraio 2015 in occasione del match di campionato pareggiato 2-2 contro il .

Nazionale
Nel 2017 con la nazionale U-20 vietnamita ha preso parte al Mondiale Under-20.

Collegamenti esterni